Preto — em inglês, black
Black (canção) — da banda Pearl Jam
Black (filme) — indiano de 2005
Black (jogo eletrônico) — desenvolvido pela Criterion Games

Geografia 
Black (Alabama)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de cores
Desambiguações de música
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos